Paelaid ist der Name folgender Inseln in Estland: 
 Paelaid (Kõiguste laht) Insel im Kahtla-Kübassaare hoiuala
 Paelaid (Saareküla) Insel im Kahtla-Kübassaare hoiuala